Ponte Sasso è una frazione del comune di Fano, località balneare di alcune centinaia di abitanti situata tra la città di Fano e Marotta.

Geografia fisica
Il quartiere è situato a circa 3 km da Marotta in direzione Nord, a Nord confina con Torrette, ad est con il Mar Adriatico e ad ovest con il comune di San Costanzo. Il confine a sud è da qualche anno oggetto di controversie - tanto che il cartello segnaletico è stato traslato più volte, ogni volta sempre più a sud - anche se la popolazione più anziana non ha dubbi nel collocare tale limite sulla strada per San Costanzo.

Sagre e feste
La Festa del mare dal 1980 è presente nel calendario delle iniziative locali estive dell'Azienda di Soggiorno di Fano. A degustare le sue specialità di pesce vi è sempre un'ampia presenza di villeggianti, di abitanti di località vicine come Fano, Marotta, San Costanzo, Mondolfo.

Sport
La frazione ha una squadra di calcio. L'Unione Sportiva Pontesasso, nata nel 1979 con tanti anni trascorsi in Terza Categoria, attualmente milita in Seconda Categoria girone C.

Note

Frazioni di Fano